Mercedes F1 W04 - гоночний автомобіль з відкритими колесами команди Mercedes, розроблений та побудований для перегонів Чемпіонату світу у класі Формула-1 сезону 2013 року.

Презентація
Презентація боліда відбулася 4 лютого 2013 року. Перші тестові заїзди пройшли з 5 по 8 лютого на трасі в Хересі.

Результати у Формулі-1

Посилання
 
 Офіційний сайт Mercedes AMG Petronas F1 Team 

Боліди Формули-1 сезону 2013
Боліди Mercedes Формули-1